Биогеосфе́ра (от  «жизнь» +  «Земля» +  «сфера, шар»), слой сгущений жизни, плёнка жизни (В. И. Вернадский), биогеоценотический покров (В. Н. Сукачев), фитогеосфера (Е. М. Лавренко; от  «растение»), эпигенема (Р. И. Аболин; от  «пребывание на чём-либо, помещение на что-либо»), витасфера (А. Н. Тюрюканов и В. Д. Александрова; от ) — оболочка Земли, в которой сосредоточено живое вещество Земли, глобальная экосистема Земли. Биогеосфера — понятие более узкое, чем биосфера, которая в отличие от биогеосферы включает в себя также все слои, находящиеся под воздействием организмов и занятые продуктами их жизнедеятельности. Ещё близким к биогеосфере понятием является ландшафтная оболочка Земли.

Описание 
Расположена биогеосфера в зоне взаимодействия земной коры, гидросферы и атмосферы; она может иметь толщину от нескольких метров (в степях, пустынях, тундрах) до десятков и сотен метров (в лесных и водных сообществах); так же варьирует её структура и активность. Масса живого вещества составляет десятимиллионные доли массы Земли, тем не менее она оказывает решающее влияние на геохимические процессы планеты.

Элементарная ячейка биогеосистемы — это биогеоценоз.

Биогеосфера — единственная оболочка Земли, где возможна жизнедеятельность человека. Из неё человек получает всё, что ему необходимо — воду, кислород, топливо, продовольствие, сырьё для промышленности, строительства и др. — при этом сам воздействует на биогеосферу, в том числе и разрушительно.

См. также 
 Биогеоценология
 Биогеоценоз

Примечания

Литература 
 Вернадский В. И. Биосфера, т. 1—2, Л., 1926.
 Лавренко Е. М. О фитогеосфере, в кн.: Вопросы географии, в. 15, М., 1949.
 Сукачёв В. Н. Основные понятия лесной биогеоценологии, в кн.: Основы лесной биогеоценологии, М., 1964.

Экосистемы